Olaszország
Adrara San Martino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Adrara San Rocco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében